Exline ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Exline (Illinois)
 Exline (Iowa)
 Exline (Maryland)